DNF může být:

 DNF (software) – balíčkovací systém, nástupce nástroje yum
 Disjunktivní normální forma – formule výrokové logiky
 Did Not Finish – označení pro závodníka, který nedokončil závod